Жуан Миранда ди Соза Фильо (; ), более известен просто как Миранда () — бразильский футболист, центральный защитник клуба «Сан-Паулу». Выступал за сборную Бразилии.

Карьера

Клубная

Ранние годы 
Начал карьеру в родном штате Парана в составе одного из сильнейших клубов штата «Коритибы». 29 июля 2005 года, стал игроком «Сошо», подписав контракт на четыре года. В составе «Сошо», Миранда провел двадцать матчей и после дебютного сезона был арендован «Сан-Паулу». В марте 2007 года, он подписал контракт с клубом до лета 2011 года. 

В 2007 году связка из трёх защитников в составе Миранды, Брену и Алекса Силвы стала лучшей в Бразилии, клуб стал во второй раз подряд чемпионом страны, а футболист попал в команду «Team of the Year», в 2007 и в 2008 годах. В 2008 году Миранда уже вместе с Родриго и Андре Диасом составил лучшую оборонительную линию чемпионата и «Сан-Паулу» добился рекордного третьего подряд и всего — шестого — титула чемпиона Бразилии.

«Атлетико Мадрид» 

В 2011 году подписал контракт с клубом «Атлетико Мадрид».

«Интернационале» 
30 июня 2015 года Жуан Миранда подписал контракт с итальянским клубом «Интернационале». Сумма трансфера составила около 15 миллионов евро; сделка включала в себя двухлетнюю аренду в размере за 4 млн евро с обязательным правом выкупа за 11 млн евро, до 1 июля 2017 года. Право выкупа было активировано после дебюта за «Интернационале». В составе «нерадзурри», дебютировал 23 августа 2015 года, в домашнем матче против клуба «Аталанты».

«Цзянсу Сунин» 
26 июля 2019 года, объявлено, что контракт Миранды с «Интером» расторгнут по обоюдному согласию сторон, кроме того сообщалось что игрок присоединиться к китайскому «Цзянсу Сунин». 28 февраля 2021 года, клуб объявил о расформирование, из-за этого все игроки включая Миранду покинули клуб.

«Сан-Паулу» 
6 марта 2021 года, перед дерби против «Сантоса» на , президент Сан-Паулу Хулио Касарес подтвердил возвращение Миранды в качестве свободного агента.

Международная 
Миранда призывается в сборную Бразилии с 2007 года. Дебют состоялся в 2009 году.

Миранда попал в заявку сборной Бразилии на Копа Америки 2015. После удаления Неймара в матче против сборной Колумбии (которого дисквалифицировали до конца турнира), Миранда был назначен капитаном.

В мае 2016 года, был капитаном сборной Бразилии на Копа Америка 2016, «селесао» покинуло турнир на групповом этапе. 

6 сентября 2016 года, на второй минуте победного (2:1) матча против Колумбии, забил свой первый гол за национальную сборную. Был включен Тите в финальную заявку на ЧМ-2018 года.

Достижения 
 «Коритиба»
 Чемпион штата Парана: 2004

 «Сан-Паулу»
 Чемпион Бразилии (3): 2006, 2007, 2008
 Чемпион штата Сан-Паулу: 2021

 «Атлетико Мадрид»
 Чемпион Испании: 2013/14
 Обладатель Кубка Испании: 2012/13
 Обладатель Суперкубка Испании: 2014
 Победитель Лиги Европы: 2011/12
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2012
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2013/14

 «Цзянсу Сунин»
 Чемпион Китая: 2020

 Бразилия
 Обладатель Кубка Америки: 2019

Личные достижения 

 Участник символической сборной чемпионата Бразилии: 2007, 2008, 2009, 2010.

Статистика

Клубная

Сборная

Голы Миранды за сборную Бразилии

Примечания

Ссылки 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Цзянсу Сунин»